L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 11 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Richard Gasquet remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Franko Škugor celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Ryan Harrison et Tennys Sandgren, du Britannique Andy Murray, du Chypriote Márcos Baghdatís, du Français Pierre-Hugues Herbert, du Russe Karen Khachanov, du Serbe Filip Krajinović, du Taïwanais Lu Yen-hsun et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Malek Jaziri, Jérémy Chardy, Vasek Pospisil, Kevin King, Tim Smyczek, Evgeny Donskoy, Marius Copil, Yuki Bhambri et Márcos Baghdatís.

Faits marquants 
Jérémy Chardy atteint sa  finale consécutive après avoir remporté la semaine précédente le Challenger de Surbiton, également sur gazon.

Lauréats 
En simple, Richard Gasquet remporte le  titre de sa carrière en simple en battant en finale son compatriote Jérémy Chardy.

En double, Dominic Inglot et Franko Škugor décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Bois-le-Duc
Sport aux Pays-Bas en 2018
Tennis en juin 2018